Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2022 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 3–6 marca 2022 w Zakopanem, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów 2022.

Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i drużyn mieszanych – rozegrane zostały na skoczni Średnia Krokiew. W mistrzostwach prawo startu posiadali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 2002–2006).

Terminarz

Skocznia 
Wszystkie konkurencje odbyły się na skoczni normalnej kompleksu Średnia Krokiew.

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (3.03.2022)

Konkurs drużynowy (5.03.2022)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (3.03.2022)

Konkurs drużynowy (5.03.2022)

Konkurs mieszany (6.03.2022)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Polsce
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2022